USS Langley — кораблі ВМС США.

 USS Langley (CV-1) — перший авіаносець ВМС США. Колишній вугільний транспорт USS Jupiter (AC-3), переобладнаний у 1922 році. Потоплений у 1942 році.
 USS Langley (DE‑131) — есмінець типу «Edsall», перейменований у процесі будівництва на USS Hammann (DE-131). На службі протягом 1943—1972 років.
 USS Langley (CVL-27) — легкий авіаносець типу «Індепенденс». На службі протягом 1942—1947 років. Був переданий Франції у 1951 р. де служив до 1963 р. під назвою  «Лафайєт».

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни